Ирбейское — село в Красноярском крае, административный центр Ирбейского района. Также является административным центром Ирбейского сельсовета.

География 
Расположено на берегу реки Кан рядом с железнодорожной станцией Ирбейская (на линии Тайшет — Саянская).

История 
Основано в 1710 году. В селе имеется краеведческий музей. Выходит газета «Ирбейская правда».

Население

Примечания 

Населённые пункты Ирбейского района
Районные центры Красноярского края